Josep Bonet del Río (1889-1965), pintor, comerciant i polític barceloní.
 Josep Bonet i Cufí (1913-1982), polític gironí.
 Pep Bonet Bertran (Barcelona, 1941), arquitecte i dissenyador català.
 Josep Bonet Segura (Almoines, 1951 - 2020), poeta valencià
 Carles Josep Bonet i Revés (Lleida, 1954), matemàtic i polític català.
 José Bonet Solves (València, 1955), matemàtic valencià.
 Pep Bonet (Colònia de Sant Jordi, 1974), cineasta i fotògraf mallorquí.